Austria
Lorch  – sobborgo di Enns, città dell'Alta Austria
 Germania
Lorch  – comune dell'Assia
Lorch  – comune del Baden-Württemberg